Fritzsche kan som auktorsförkortning betyda:

 Ingo Fritzsche
 Jürgen Fritzsche
 Ronald A. Fritzsche

Robotskapade auktorsförkortningar